İnanç Koç – allenatore di pallacanestro ed ex cestista turco
 Süleyman Koç – calciatore turco naturalizzato tedesco
 Vehbi Koç – imprenditore e filantropo turco

Altro
 Koç Holding – conglomerato industriale turco